Бронка:
 Бронка — посёлок в Норвегии
  — деревня в Польше
 Бронка — железнодорожная станция в Санкт-Петербурге
 Бронка — порт в Санкт-Петербурге
 Бронка — река в Львовской области Украины